El término inglés stand up puede referirse a:
 Comedia en vivo, un estilo de comedia donde el comediante se dirige directamente a una audiencia;
 Periodista in situ, un modo de actuación en el periodismo televisivo;
 Stand Up (álbum de Jethro Tull), un álbum del grupo de rock británico Jethro Tull; o
 Stand Up (álbum de Dave Matthews Band), un álbum del grupo de rock/folk estadounidense Dave Matthews Band.